Domingos Martins kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Domingos Martins (ort), Espírito Santo, 
 Domingos Martins (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar